Пулман има више значења:
 Пулман (Вашингтон)
 Пулман (Западна Вирџинија)